Denumirea de Bejanovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bejanovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Bejanovo, un sat în comuna Lukovit, regiunea Loveci.